

Persone 
 Bill Sharman (1926-2013) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Daniel Sharman (1986) – attore britannico
 Helen Sharman (1963) – astronauta e chimica britannica
 Jim Sharman (1945) – regista australiano
 William Sharman (1984) – ostacolista britannico

Televisione 
 Sharman – serie televisiva britannica del 1996